Gaidaro kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ktiponísion, ö, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Nisís Gáïdharos (ö i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Nisída Agathonísion, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou,

Se även 
 Gaidaros

Robotskapade Greklandförgreningar